Багрецы — топоним:
 Багрецы (Смоленская область) — деревня в Монастырщинском районе Смоленской области России.
 Багрецы (Витебская область) — деревня в Шумилинском районе Витебской области Белорусии.